Góra Dębowa bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Góra Dębowa (185 m) – Rezerwat przyrody Góra Dębowa, Berg und Naturschutzgebiet auf dem Gebiet der Gmina Iłowo-Osada in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Góra Dębowa (Wyżyna Częstochowska) (437 m), Berg auf dem Gebiet der Gmina Ogrodzieniec in der Woiwodschaft Schlesien
 Góra Dębowa (Piła) (192 m), Erhebung auf dem Gebiet der Stadt Piła in der Woiwodschaft Großpolen